Niemi è un cognome originario della Finlandia (in finlandese, significa "penisola"). Esso può riferirsi a, in ordine alfabetico:

 Antti Niemi (1972–), calciatore finlandese
 Lisa Niemi (1956–), attrice e ballerina statunitense
 Mikael Niemi (1959–), scrittore svedese